Стратегическое командование ВВС США (), SAC — главное командование, существовавшее в составе ВВС США, а также как «Особое командование» в министерстве обороны в 1946-2023 годах. В ведении СК находился флот стратегических бомбардировщиков и МБР шахтного базирования, а также отдельные эскадрильи воздушных танкеров, самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения и истребителей, обеспечивавших поддержку американской стратегической авиации.

Командование было распущено в 1992 году после окончания холодной войны и преобразовано в Боевое авиационное командование. Отдельные элементы подчинённых ему сил были переданы в резерв ВВС США, в ВВС Национальных гвардий штатов, в Командование воздушных перебросок и рассредоточены. Штаб командования на базе Оффатт был передан Стратегическому командованию Вооружённых сил США.

Вооружение

Самолёты 

 B-1 Lancer: 1986-1992
 B-17 Flying Fortress: 1946-1951
 B-26 Invader: 1949-1950
 B-29 Superfortress: 1946-1953
 B-36 Peacemaker: 1948-1958
 B-45 Tornado: 1950-1953
 B-47 Stratojet: 1951-1965
 B-50 Superfortress: 1948-1954
 B-52 Stratofortress: 1955-1992
 B-57 Canberra: 1956-1962
 B-58 Hustler: 1960-1969
 C-119 Flying Boxcar: 1956-1973
 DC-130: 1966-1976
 E-4 Nightwatch: 1975-1992
 EC-135 Looking Glass: 1963-1992
 F-2 Expeditor
 F-6 Mustang
 F-9 Flying Fortress
 F-13 Superfortress
 F-47 Thunderbolt
 F-51 Mustang: 1946-1949 
 F-82 Twin Mustang: 1947-1950 
 F-80 Shooting Star: 1946-1948
 F-84 Thunderjet: 1948-1957
 F-86 Sabre: 1949-1950
 F-102 Delta Dagger: 1960
 FB-111 Aardvark: 1969-1990
 KC-10 Extender: 1981-1992
 KB-29: 1949-1956 
 KC-97 Stratotanker: 1951-64, 1973-1977
 KC-135 Stratotanker: 1957-1991
 RC-45 
 RC-135 Rivet Joint/Rivet Brass/Rivet Amber/Rivet Card/Rivet Ball/Cobra Ball/Cobra Eye/Combat Sent
 SR-71 Blackbird: 1966-1991
 U-2 Dragon Lady: 1962-1991
 TR-1 Dragon Lady: 1989-1991
 UC-45 Expeditor

Ракеты 

 ADM-20 Quail
 AGM-28 Hound Dog
 AGM-69 SRAM
 AGM-84 Harpoon
 AGM-86 Air Launched Cruise Missile
 AGM-129 Advanced Cruise Missile
 SM-65 Atlas
 LGM-25C Titan II
 LGM-30A/B Minuteman I
 LGM-30F Minuteman II
 LGM-30G Minuteman III
 LGM-118A Peacekeeper
 SM-62 Snark
 PGM-17A Thor
 PGM-19A Jupiter

См. также 
 Военно-воздушные силы США

Ссылки 
 Стратегическое командование ВВС США на GlobalSecurity.org 
 U.S. Cold War Nuclear Target Lists Declassified for First Time - Рассекреченный план SAC по использованию ядерного оружия от 1956 года 

Военно-воздушные силы США
Появились в 1946 году в США
Исчезли в 1992 году